Arche nova bezeichnet:

 arche noVa, Nichtregierungsorganisation (NGO), die weltweit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe aktiv ist
 Grün-Ökologisches Netzwerk Arche, ehemaliges Umweltschutz-Netzwerk in der DDR-Opposition

Siehe auch:
 Arche Nova (Brettspiel)
 Arche Noah (Begriffsklärung)